Okręty US Navy o nazwie USS  "Corsair":
 Pierwszy  został zbudowany jako prywatny jacht "Corsair II". Nabyty wszedł do służby w US Navy 15 maja 1917. Według DANFS możliwe że nosił też nazwy USC&GS "Oceanographer" (OSS-26), USS "Natchez" (PG-85) i USS "Oceanographer" (AGS-3).
 Drugi  był okrętem podwodnym typu Tench. W służbie na początku zimnej wojny.

Corsair